Adolf Johan I van Palts-Kleeburg (Söderkoping, 11 oktober 1629 - aldaar, 14 oktober 1689) was van 1654 tot aan zijn dood vorst van Palts-Kleeburg. Hij behoorde tot het huis Palts-Zweibrücken.

Levensloop
Adolf Johan I was de jongst overlevende zoon van vorst Johan Casimir van Palts-Kleeburg en Catharina Wasa, dochter van koning Karel IX van Zweden. 

Van 1651 tot 1654 was hij generaal-gouverneur van Västergötland, Dalsland, Värmland en Halland. Deze functie gaf hij in 1654 op om zijn oudere broer Karel Gustaaf op te volgen als vorst van Palts-Kleeburg, toen deze onder de naam Karel X koning van Zweden werd.

Van 1653 tot 1654 was hij als opvolger van Magnus Gabriel De la Gardie rijksmaarschalk in het Zweedse leger. Tijdens de Noordse Oorlog versloeg hij op 27 april 1656 bij Gnesen een Pools-Litouws leger. Van 1657 tot 1659 was hij generaal-gouverneur van de Zweedse troepen die in het vijandige Pruisen verbleven.

Als vorst van Palts-Kleeburg moest Adolf Johan regelmatig pendelen tussen Zweden en Duitsland. Hij kon echter niet verhinderen dat bepaalde delen van zijn vorstendom door Frankrijk bezet werden.

In oktober 1689 stierf Adolf Johan kort na zijn 60ste verjaardag in het Slot Stegeborg in Söderköping.

Huwelijken en nakomelingen
Op 19 juni 1649 huwde hij met Elsa Beata Brahe (1629-1653), dochter van de Zweedse landdrost Per Brahe de Jonge. Ze kregen een zoon:
 Gustaaf Adolf (1653-1653)

In 1661 huwde hij met zijn tweede echtgenote Elsa Elisabeth Brahe (1632-1689), dochter van de Zweedse generaal Nils Brahe. Ze kregen negen kinderen:
 Catharina (1661-1720), huwde in 1710 met graaf Kristofer Gyllenstierna
 Maria Elisabeth (1663-1748), huwde met graaf Christian Gottlob von Gersdorff
 Karel Johan (1664-1664)
 Johan Casimir (1665-1666)
 Adolf Johan (1666-1701)
 Gustaaf Casimir (1667-1669)
 Christiane Magdalena (1669-1670)
 Gustaaf Samuel Leopold (1670-1731), vorst van Palts-Kleeburg en hertog van Palts-Zweibrücken
 een doodgeboren kind (1671)

Hertog van Palts-Zweibrücken
Huis Palts-Zweibrücken
Palts, A
Palts, A